Brunies ist der Familienname folgender Personen:

 George Brunies (1902–1974), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Henry Brunies (1891–1932), US-amerikanischer Jazz-Posaunist
 Merritt Brunies (1895–1973), US-amerikanischer Jazz-Posaunist und -Kornettist
 Steivan Brunies (1877–1953), Schweizer Lehrer und Naturschützer

Siehe auch:
 Brünjes